Występy w europejskich pucharach tureckiego klubu piłkarskiego Galatasaray SK.

Wykaz spotkań pucharowych

1956–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Galatasaray SK
Tureckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach